Kozluk je lahko:
 Kozluk, Zvornik (Bosna in Hercegovina)
 Kozluk (Bosna in Hercegovina)